Canmore kann bedeuten:
 das Haus Dunkeld, das schottische Königshaus, auch bekannt als Canmore
 König Malcolm III., allgemein bekannt als Malcolm Canmore
 König Malcolm IV., selten ebenfalls als Malcolm Canmore bezeichnet
 CANMORE (Datenbank), die nationale Datenbank für historische Monumente in Schottland
 Canmore (Alberta), ein Ort in Alberta, Kanada
 Canmore Nordic Centre, eine Trainings- und Wettkampfstätte für Biathlon
 der Codename eines geplanten Viiv-Nachfolgesystems